Hirnyk (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Hirnyk (Donezk), Stadt in der Oblast Donezk, Stadtkreis Selidowe
 Hirnyk (Luhansk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis Rowenky
 Hirnyk (Lwiw), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Lwiw, Stadtkreis Tscherwonohrad

Siehe auch:
 Gornjak (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung